Lyriothemis är ett släkte av trollsländor. Lyriothemis ingår i familjen segeltrollsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Segeltrollsländor
Lyriothemis